Magic: The Gathering
 Marjorie Taylor Greene